Claire Bardainne (née en 1978), artiste française, graphiste et scénographe ;
 Laurent Bardainne (né en 1975), saxophoniste, claviériste et compositeur français.